Moscháto kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Moscháto (ort i Grekland), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Moskháton, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas, 

Robotskapade Greklandförgreningar